Холосте́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Холостенко Микола В'ячеславович (нар. 1902) — український архітектор.
 Холостенко Євген В'ячеславович (1904–1945) — український мистецтвознавець і маляр-монументаліст.
 Холостенко Віталій Якович (1900–1937) — румунський революціонер українського походження, Генеральний секретар Комуністичної партії Румунії в 1927–1931 рр.

Українські прізвища
Прізвища на -енко